Stint steht für: 
 Europäischer Stint,  Fisch aus der Ordnung der Stintartigen
 ein Fisch aus einer der sechs Gattungen der Familie der Stinte
 norddeutsche Bezeichnung für einen Jungen
 Stint (Zeitschrift), bremische Kulturzeitschrift
 englische Bezeichnung für einen Rennabschnitt zwischen zwei Boxenstopps im Motorsport

Siehe auch:
 Stintartige
 Stintbrücke
 Stintfang
 Liste der Baudenkmale in Lüneburg – Am Stintmarkt
 Stinthengst
 Stindt